Ashe – wieś w hrabstwie Hampshire
 Ashé – energia życiowa w religii Jorubów